ISO 5775 je mezinárodní standard pro označování velikosti jízdních kol, pneumatiky a ráfků. Systém byl původně vyvinut Evropskou technická organizace pro označování velikostí pneumatik, pláštů a ráfků (European Tyre and Rim Technical Organisation). Klade si za cíl sjednotit a nahradit různé množství starších značení. Například podle amerického systému je 6 různých velikostí pro průměr kol s označením 26 palců, dále 27 palcová kola mají větší průměr než americká 28 palcová kola (téže 700C podle francouzského značení).

Pláště

Pláště s drátovou patkou 
Pláště s drátovou patkou mohou být namontovány na různé typy ráfků a to ráfky, ať již s rovným nebo ohnutým okrajem. Tyto hodnoty jsou označeny a odděleny pomlčkou hodnotami jmenovité šířky ráfku a jmenovitého průměru ráfku v milimetrech. Typický příklad značení pneumatik podle ISO 5775-1 je:

 32-597 nahustit do 400 kPa

 První číselný údaj (jmenovitá šířka ráfku) je v zásadě šířka pláště po nahuštění duše (bez vzorku na plášti).
 Druhý číselný údaj (jmenovitý průměr ráfku) značí vnitřní průměr pláště po natažení na ráfek. Tomu odpovídající obvod může být změřen s pomocí pásky do ráfku nebo krejčovského metru.
 Doporučená hodnota tlaku pneumatik je uváděna v kilopascalech.

Doporučené standardní hodnoty pro tlak duší v nahuštěných pneumatikách je nejméně 300 kPa pro úzké pláště (s šířkou 25 mm), 200 kPa pro ostatní velikosti pro silniční provoz a 150 kPa pro provoz na polních cestách, pěšinách a jinde v přírodě.

Vnitřní šířka ráfku na kterém je plášť natažen by měla být okolo 65% nominální hodnoty podle ETTRO pro pláště menší než 30 mm a 55% pro ostatní větší pláště.

Hodnota pro šířku pláště je obvykle shodná s hodnotou pro výšku pláště (jen pro pláště užší než 28 mm přičíst kolem 2,5 mm). Celkový průměr pláště odpovídá průměru ráfku plus dvojnásobek hodnoty šíře pláště. ISO 5775-1 také definuje proceduru pro měření pláště a výpočet označení maximálního rozměru pláště, který je podle výrobce potřeba k určení odpovídající vzdálenosti od ostatních komponentů vybavení na kole.

Nominální hodnota šířky 
Standard ETTRO definuje nominální hodnoty šířky pro pláště s drátovou patkou a udává hodnotu šířky ráfku zvlášť pro každou hodnotu.

Starší značení 
Podle tabulky je zřejmě, že hodnoty v palcích neodpovídají přesně hodnotám v mm. Některé pláště označené 28" jsou o několik mm kratší než pláště označené 27". Pláště s vnějším průměrem 584 mm jsou také značené jako 27,5" pláště. Starší značení plášťů s drátovou patkou lze převést na značení ISO 5775 s pomocí následující tabulky.

Bezpatkové pláště 
Bezpatkové pláště bývají obvykle nataženy na ráfky s okrajem zahnutým dovnitř . Jsou označeny hodnotou celkového průměru and a nominální hodnotou šířky oddělenou křížkem (×). Například:

 20×1.375

Ráfky 
ISO 5775-2 definuje označení pro cyklistické ráfky. Ta někdy bývají přidávána i na pláště. Rozlišuje se mezi ráfky:

 s plochým zakončením (SS – Straight-side)
 s kolmo ohnutým okrajovým zakončením (C – Crochet-type)
 se zakončením ohnutým dovnitř (HB – Hooked-bead)

Ráfky jsou označeny jejich nominálním průměrem a jejich nominální šířkou, oddělené křížkem (×), obojí v měřeno v milimetrech. Kódové označení (SS) a (HB) by mělo mít přednost před označením ráfku, zatímco kód (C) je přidáván k nominální šířce. Příkladem jsou:

 SS 400×20, HB 422×25, 620×13C

Nominální šířka ráfku je vnitřní šířka mezi okraji a může být změřena pomocí posuvného měřítka (šuflery).

Standardní šíře ráfků s plochým koncem jsou:

 18, 20, 22, 24, 27, 30.5

Standardní šíře ráfků s kolmo ohnutým okrajovým zakončením jsou:

 13C, 15C, 16C, 17C, 19C, 21C, 23C, 25C

Standardní šíře ráfků se zakončením ohnutým dovnitř jsou:

 20, 25, 27

Standardní průměr ráfků s plochým koncem a s kolmo ohnutým okrajovým zakončením jsou :

 194, 203, 222, 239, 248, 251, 279, 288, 298, 305, 317, 330, 337, 340, 349, 355, 357, 369, 381, 387, 390, 400, 406, 419, 428, 432, 438, 440, 451, 457, 484, 489, 490, 498, 501, 507, 520, 531, 534, 540, 541, 547, 559, 565, 571, 584, 590, 597, 609, 622, 630, 635, 642

Standardní průměr ráfků se zakončením ohnutým dovnitř jsou:

 270, 321, 372, 422, 459, 473, 510, 524, 560, 575, 611

Reference

Související články 
 Kolo (jízdní kolo)

Cyklistika
Standardy ISO
Pneumatiky